De Peugeot 309 is een compactemiddenklassemodel van de Franse autofabrikant Peugeot dat vanaf 1985 tot 1994 werd geproduceerd.

Geschiedenis
Het prototype van de 309 was nog ontwikkeld onder de merknaam Talbot, en had Talbot Arizona moeten gaan heten. Dit moest de opvolger worden van de Talbot Horizon die in 1979 was verkozen tot Auto van het Jaar. Het moederbedrijf PSA besloot echter de naam Talbot niet langer te voeren, en bracht de auto als Peugeot uit. Deze kwam daardoor als een buitenbeentje in het gamma terecht tussen de 205 en 305. Het afwijkende typenummer laat dat nog eens zien. De auto werd geproduceerd in de fabrieken van het voormalige Chrysler Europe in Poissy (Frankrijk) en Ryton-on-Dunsmore (Verenigd Koninkrijk).

Hoewel voorzien van diverse Peugeot-kenmerken, had de 309 nog steeds kenmerken van de autofabrikanten waaruit het vroegere Chrysler Europe bestond, zoals Simca (voor de overname door PSA, waarna de merknaam Talbot werd gevoerd). Het uiterlijke ontwerp is bijvoorbeeld afkomstig van het ontwerpteam van het voormalige Chrysler U.K. in het Britse Whitley (de overige Peugeot-modellen uit die tijd zijn door het Italiaanse Pininfarina getekend), de hendel om de motorklep te openen was in de eerste serie identiek aan de deurgreep van de Simca 1100 en de instapmodellen werden tot 1991 nog met dezelfde motoren geleverd als destijds de Simca 1100 en Simca 1307. De andere motoren kwamen, afhankelijk van het type, uit de Peugeot 205, Peugeot 305, en Citroën BX. Op een carrosserie-lasnaad in het motorcompartiment stonden – althans in een exemplaar van juni 1989, dus vóór de facelift – afwisselend droogstempels met het logo van Peugeot en dat van Talbot. De voordeuren waren identiek aan die van de Peugeot 205.

In 1988 stelde de carrosseriebouwer Heuliez een stationwagenversie voor die bedoeld was voor een gezinsgerichte klantenkring. De auto werd gepresenteerd op de stand van de carrosseriebouwer op de Autosalon van Genève en had slechts één deur aan de linkerkant, voor de bestuurder, en twee deuren aan de rechterkant. In feite richtten de ontwerpers zich met de 309 Break op ouders die hun kinderen naar school brachten, met dit ontwerp konden de kinderen alleen aan de trottoirkant in en uit de auto komen. Tot een serieproductie kwam het niet.

Facelift
In 1989 onderging de 309 een facelift, waarbij de auto aan voor- en achterzijde wat duidelijker lid van de Peugeot-familie werd. In 1990 kwam er zelfs een 160 pk sterke en 220 km/h snelle 309 GTI16 op de markt, maar echt goed kwam het niet meer met de 309. De auto werd door het als oubollig beschouwde ontwerp nooit echt populair. Daarmee werd de 309 ruim tekort gedaan, want gebruiksgemak, betrouwbaarheid en prestaties waren zeker niet slecht. Toen de 305 in 1989 uit productie ging was de 309 de enige auto van Peugeot in het belangrijke compacte middenklasse-segment.
Pas in 1993 kwam met de 306 een opvolger.

Tijdlijn modellen van Peugeot

Externe links
 Foto's en verhaal rond de Talbot Arizona
 Peugeot 309 GTI16

309
Compacte middenklasse